Björn Anseeuw, Belgisch politicus
 Stéphanie Anseeuw, Belgisch politica

Nederlandse of Vlaamse achternaam